Cecília Spyer (Rio de Janeiro, ) é uma cantora, compositora e preparadora vocal brasileira.

Cecilia é professora de canto popular desde 1984, e atua como preparadora vocal de CDs, shows e também para cinema, como no filme As Canções, de Eduardo Coutinho.

Como vocalista atuou em dezenas de gravações, trilhas sonoras e shows, ao lado de artistas como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Djavan, Roberta Sá, Marina Lima, Edu Lobo,Os Paralamas do Sucesso, Arnaldo Antunes, e em concertos como o Jobim Sinfônico.

Discografia 
Repara
Jobim Sinfônico
Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro